Patera binneyana är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1899.  Patera binneyana ingår i släktet Patera och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
binneyana